Lozon est un toponyme qui peut désigner :
 Lozon, une rivière de Normandie.

Le long du cours d'eau, plusieurs communes de la Manche contiennent ce toponyme
 Lozon, issu de la fusion des paroisses de Saint-Ébremond-sur-Lozon et de Saint-Louet-sur-Lozon 
 En 2016, la commune a été fusionné au sein de Marigny-le-Lozon
 Remilly-sur-Lozon
 Montreuil-sur-Lozon

Homonymie de toponyme